Cincinnati Masters 2020 (kobiety)
 Cincinnati Masters 2020 (mężczyźni)